

Населені пункти та їхні частини
 Нівкі — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нівкі — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нівкі — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Нівкі — село в гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства
 Нівкі — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Нівкі — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Нівкі — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Нівкі — частина міста Любачів у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства
 Нівкі — частина міста Поремба в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Нівкі — частина села Турув у гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Нівкі — частина села Піскоженець у гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Нівкі — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Нівкі — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нівкі — частина села Паношув у гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Нівкі — частина села Мрочкув у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Нівкі — частина села Покшивниця в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Нівкі — колонія в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нівкі — осада в гміні Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нівкі — осада в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Нівкі — лісова осада в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки